Даниленко — українське прізвище.

 Даниленко Анатолій Васильович ( 1963, м. Київ) — колишній заступник Генерального прокурора України (до лютого 2015). Генерал-майор міліції.
 Даниленко Анатолій Іванович (12 грудня 1938, Київ)  — український вчений, доктор економічних наук, член-кореспондент НАН України. Заступник директора Державної установи «Інститут економіки та прогнозування» НАН України. Державний службовець 3-го рангу (з 04.1994).
 Даниленко Анатолій Степанович (1956—2021) — голова Черкаської ОДА (1998—1999), ректор Білоцерківського аграрного університету.
 Даниленко Андрій Іванович (нар. 1960) — українсько-американський філолог, повний професор кафедри сучасних мов і культур  (Нью Йорк)
 Даниленко Андрій Петрович (нар. 1956) — міський голова Євпаторії
 Даниленко Валентин Миколайович (*1913 — †1982) — український археолог.
 Даниленко Василь Михайлович — український історик.
 Даниленко Віктор Михайлович (*1949) — український історик.
 Даниленко Володимир Андрійович (*1948) — український політик, народний депутат України VI скликання, перший секретар Сумського обкому КПУ.
 Даниленко Володимир Григорович (*1959) — український письменник.
 Даниленко Володимир Макарович (1954) — український політик, народний депутат України.
 Даниленко Вячеслав Андрійович (*1946) — український вчений в галузі геодинаміки вибуху.
 Даниленко В'ячеслав Васильович (* 1935) — український радянський вчений в галузі ядерних технологій, «батько» іранської ядерної програми.
 Даниленко Данило Володимирович (* 1994) — український легкоатлет.
 Даниленко Іван Юхимович (*1937) — український будівельник-підприємець, Герой України.
 Даниленко Іван Якович (1929—2005) — український радянський діяч. Герой Соціалістичної Праці. Депутат Верховної Ради УРСР 8-10-го скликань.
 Даниленко Ірина Іванівна — український вчений-філолог, доктор філологічних наук, професор.
 Даниленко Костянтин Іванович (1910—1957) — Герой Соціалістичної Праці.
 Даниленко Людмила Іванівна (*1956) — українська філологиня, доктор філологічних наук, займається лексикографією, фразеологією та історією славістики.
 Даниленко Марко (? — 1925 -?) — бандурист.
 Даниленко Михайло Васильович (1918—2002) — Герой Соціалістичної Праці.
 Даниленко Олександр Вікторович (* 1978) — український історик, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії зарубіжної україністики історичного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.
 Даниленко Олексій Юрійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Даниленко Ольга Прохорівна (1923—197?) — перший диктор Українського телебачення.
 Даниленко Сергій Валерійович — директор з забезпечення діяльності АТ «Вінницяобленерго»; заслужений енергетик України
 Даниленко Степан Максимович (1902—1982) — санітарний лікар, один з з авторів «Київського некрополю».
 Даниленко Тетяна Володимирівна (1983) — українська тележурналістка.
 Даниленко Федір Федотович (1875—після 1946) — український сходознавець-синолог, письменник.
 Даниленко Юрій Костянтинович (* 1963) — старший лейтенант медичної служби Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Даниленко Юхим Максимович (1897—1957) — український радянський архітектор і художник-реставратор.

Див. також 
 Данилевич
 Данилевський
 Данилишин
 Данилюк
 Данильченко

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко